

Anni 
44 – anno del I secolo d.C.
44 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica 
 44 – numero naturale

Musica 
 44 – album dei The Mayan Factor del 2005